IIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nishinoomote (Giappone)
 IIN, International Institute for Nanotechnology – istituto internazionale di ricerca nel campo delle nanotecnologie istituito in seno alla Northwestern University con sede a Evanston (Illinois) negli Stati Uniti d'America
 IIN, Issuer identification number – codice iniziale di 8 cifre (la prima delle quali è chiamata MII) che identifica l'emittente di una carta di pagamento; ha sostituito il precedente codice BIN